Clement bzw. Clément bezeichnet

 Clement (Familienname), einen Familienname – siehe dort auch zu Namensträgern
 einen männlichen Vornamen, siehe Clement (Vorname) 
 einen schottischen Ordensgeistlichen und Bischof, siehe Clement (Bischof)
 einen Herr auf Hanerau und Klosterpropst zu Uetersen, siehe Clement von der Wisch
 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe Clément & Cie
 einen französischen Hersteller (1948–2005) von Akkumulatoren (zum Beispiel Autobatterien), siehe Accumulateurs Clément 
 ein englisches Frachtschiff, siehe Admiral Graf Spee
 eine Rum-Destillerie auf Martinique, siehe Habitation Clément
 einen französischen Film aus dem Jahr 2001, siehe Clément (Film)
 den belgischen Waffenfabrikanten Charles Philibert Clément (1903 bis 1954, Lüttich)
 den Waffenhersteller FAGNUS & CLEMENT (Lüttich)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clement (Missouri)
 Clement (North Carolina)
 Clement (North Dakota)
 Clement (Ohio)
 Clement Junction (Kalifornien)

Siehe auch:
 Clement Hill, Hügel auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Clement Township (Begriffsklärung)
 Climent (Begriffsklärung)
 Klement (Begriffsklärung)
 McClement (Begriffsklärung)
 Satz von Clement